Спендиаров (арм. Спендиарян) — фамилия. Известные носители:

 Спендиаров, Александр Афанасьевич (1871—1928) — композитор и дирижёр.
 Спендиаров, Леонид Афанасьевич (1869—1897) — российский геолог, в честь него названа Премия Спендиарова. Старший брат А. А. Спендиарова.
 Спендиарова, Татьяна Александровна (1901—1990) — советский переводчик, поэт, член СП СССР, дочь композитора А. А. Спендиарова.

Литература

Примечания